Frans Klein (architect)
 Frans Klein (omroepdirecteur)